Carrión hace referencia a varios artículos:

Lugares en España
 Río Carrión, afluente del Pisuerga que pasa por la ciudad de Palencia;
 Carrión de los Condes, municipio en la provincia de Palencia, Castilla y León, a orillas del río Carrión;
 Merindad de Carrión, división administrativa de la Corona de Castilla vigente durante la Edad Media. Véase Merindad mayor de Castilla;
 Carrión de Calatrava, municipio en la provincia de Ciudad Real;
 Carrión de los Céspedes, municipio en la provincia de Sevilla, Andalucía;

Personas
 Alejandro Carrión, escritor y periodista ecuatoriano.
 Benjamín Carrión, escritor y político ecuatoriano.
 Infantes de Carrión Fernando y Diego González, fueron unos personajes literarios con base histórica del Cantar de mio Cid.
 Daniel Alcides Carrión, estudiante de medicina peruano, nombrado mártir de la medicina peruana.
 Pascual Carrión y Carrión, ingeniero agrónomo español.
 Roque Carrión Martínez, oficial del ejército del aire republicano español, miembro de la Resistencia francesa.
 Sem Tob de Carrión, poeta moralista judeo-español del .
 Santino Carrion, jugador profesional de balonmano de la Municipalidad de Concepción.
 José Sebastián Carrión García, botánico español.

Los Carriones
 Los Carriones, pedanía del municipio de Castilléjar, provincia de Granada, Andalucía, España.
 Los Carriones (Murcia), pedanía del municipio de Cartagena (España).